Вуаль:
 Вуаль — тонкая хлопчатобумажная ткань.
 Вуаль — головной убор.
 Вуаль — понятие в фотографии.
 Туманность Вуаль
 Вуаль, Жан-Луи (1744—1806) — французский художник, работавший в России.